Палінгенез (біологія) — повторення більш далеких етапів філогенезу в процесі зародкового розвитку особини.
 Палінгенез (геологія) — процес, що веде до вторинного утворення магми шляхом повного або часткового плавлення магматичних гірських порід в нижніх ділянках земної кори при інтенсивному їх прогріванні.
 Палінгенеза — жанр на межі літератури, філософії та науки, започаткований X. Боннетом («Палінгенез філософії», 1769).

Примітки